Herrarnas sprint vid skidskytte‐VM 2015 avgjordes lördagen den 7 mars 2015 med start klockan 14:00 (EET) i Kontiolax i Finland. Distansen som kördes var 10 kilometer.

Detta var herrarnas första individuella tävling i mästerskapet och vanns av Johannes Thingnes Bø.

Tidigare världsmästare i sprint

Resultat 
Totalt 129 tävlande deltog i tävlingen.

DNF=Kom inte i mål

Referenser

Se även 
 Sprintdistans

Världsmästerskapen i skidskytte 2015